Slovo intonace se používá ve více významech:
 Intonace (hudba)
 Intonace (lingvistika)